Biloxi – città statunitense del Mississippi
Biloxi – villaggio statunitense del Texas
Biloxi – tribù di nativi americani